Abomination (Dune), een personage uit Frank Herberts Dune-serie
 Abomination (Dungeons & Dragons), een wezen uit de Dungeons & Dragons rollenspellen
 Abomination (Marvel), een superschurk van Marvel Comic
 Abomination: The Nemesis Project,  een computerspel
 The Abomination, een roman van Paul Golding
 Abomination (roman), een roman van Robert Swindells